est le deuxième album studio de Korpiklaani. On peut lire en dernière page du livret la mention : « Album garanti 100 % sans synthétiseur, fabriqué en Finlande » pour marquer une note d'humour, mais surtout afin de rappeler l'attachement du groupe à la musique traditionnelle finlandaise.

Liste des morceaux 
 Cottages and Saunas
 Journey Man
 Fields in Flames
 Pine Woods
 Spirit of the Forest
 Native Land
 Hunting Song
 Ryyppäjäiset
 Beer Beer
 Old Tale
 Kädet Siipinä
 Hunting Song (clip video)

Formation 

 Jonne Järvelä : chant, guitare
 Arto : basse

Invités:
 Katja Juhola - Accordéon
 Virva Holtiton - Kantele, chant de gorge
 Frank - chœurs
 Mäkkärä - chœurs

Cœurs (sur la chanson "Kädet Siipinä"):
Eero Järvelä, Raimo Järvelä, Mauri Laihtinen, Ilkka Uusitalo, Esko Salonen.

Album de Korpiklaani
Album publié par Napalm Records